Барио де ла Санта Круз има више значења:

 Барио де ла Санта Круз (Тепостлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Барио де ла Санта Круз, Сексион Терсера (Тепелмеме Виља де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику